Existencia necesaria puede referirse a:
 La existencia necesaria, cualidad atribuida a Dios en las religiones abrahámicas;
 La vía del ser necesario, argumento utilizado en la apologética cristiana a favor de la existencia de Dios a partir de la observación de las cosas contingentes;
 Persona jurídica de existencia necesaria, concepto empleado en Derecho (véase persona jurídica).